Europejska Formuła 3 Sezon 1978 – czwarty sezon Europejskiej Formuły 3. Rozpoczął się 27 marca na torze Circuit Park Zandvoort w Holandii, a zakończył 8 października we Włoszech, na torze ACI Vallelunga Circuit. Tytuł w klasyfikacji kierowców zdobył Holender Jan Lammers. Wśród zespołów najlepsza okazała się holenderska ekipa Racing Team Holland, a wśród konstruktorów brytyjski Ralt.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja konstruktorów

Klasyfikacja dostawców silników

Bibliografia 
 - Race Index - Europe

Sezony Europejskiej Formuły 3
1978 w sportach motorowych
1978 w Europie